Osoby:
 Max Klauß – niemiecki lekkoatleta
 Theo Klauß – niemiecki profesor

Zobacz też:
 Claus
 Clauss
 Clauß
 Klaus
 Klauss